Бори́с Ковале́нко:
 Коваленко, Борис Евгеньевич (1917—2000) — подполковник, Герой Советского Союза.
 Коваленко, Борис Егорович (1926—1960) — советский экскаваторщик.
 Коваленко, Борис Игнатьевич (1890—1969) — советский тифлопедагог.
 Коваленко, Борис Львович  (1903—1937) — советский поэт, литературный критик и литературовед.